Sve najbolje može značiti:

 Sve najbolje (Mate Bulić), kompilacijski album hrvatskog glazbenika Mate Bulića
 Sve najbolje (Meri Cetinić), kompilacijski album hrvatske glazbenice Meri Cetinić
 Sve najbolje (Oliver Dragojević), kompilacijski album hrvatskog glazbenika Olivera Dragojevića
 Sve najbolje (Jura Stublić i Film), kompilacijski album hrvatske rock grupe Film (Jura Stublić i Film)
 Sve najbolje (Marko Perković), kompilacijski album hrvatskog glazbenika Marka Perkovića Thompsona
 Sve najbolje vol. 1, kompilacijski album hrvatskog glazbenika Miroslava Škore
 Sve najbolje vol. 2, kompilacijski album hrvatskog glazbenika Miroslava Škore
 Sve najbolje (Miroslav Škoro), kompilacijski album hrvatskog glazbenika Miroslava Škore
 Sve najbolje (2016.), dugometražni igrani film Snježane Tribuson